Elliot steht für:
 Elliot (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Elliot, das Schmunzelmonster, US-amerikanischer Spielfilm (1977)
 Elliot, der Drache, US-amerikanischer Spielfilm (2016)
 Elliot Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Elliot, Berg im Viktorialand, Antarktika
 (3193) Elliot, Asteroid des Hauptgürtels
 Wintersturm Elliot, massiver Kälteeinbruch zu Weihnachten 2022 in den USA und Kanada

Elliot ist der Name folgender Orte

in Südafrika:
 Elliot (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Elliot (Kalifornien), im Alameda County – nicht mehr existent
 Elliot (Maryland), im Frederick County
 Elliot (Texas), im Robertson County
 Elliot (West Virginia), im Fayette County – nicht mehr existent
 Elliot Estates, im Davis County, Utah
 Elliot Ford, im Oregon County, Missouri
 Elliot Landing, im Penobscot County, Maine

im NRHP gelistete Objekte:
 Elliot House, in Pataskala, Ohio, ID-Nr. 83004315
 Elliot Mansion, in Keene, New Hampshire, ID-Nr. 76000220
 Elliot-Bester House, in Hagerstown, Maryland, ID-Nr. 75000924
 Elliot-Harris-Miner House, in Lincoln, Rhode Island, ID-Nr. 84001984
 Elliot-Powers House and Garage, in Fargo, North Dakota, ID-Nr. 87002634

Siehe auch:
 Billy Elliot – I Will Dance
 Clan Elliot
 Trace Elliot
 Eliot
 Elliott